Сан Бартоло Сојалтепек има више значења:

 Општина Сан Бартоло Сојалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоло Сојалтепек (Сан Бартоло Сојалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику